Крашенева — деревня в Бердюжском районе Тюменской области России. Входит в состав Мелехинского сельского поселения.

География 
Деревня находится на берегу озера Крашенево. Расстояние до Тюмени — 330 км.

Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Бердюжского района